(niem.) pingwin
okręty:
 "Pinguin" – austro-węgierski torpedowiec sprzed I wojny światowej
 HSK "Pinguin" – niemiecki krążownik pomocniczy (rajder) z II wojny światowej